Водолажское (), село,
Лукашевский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320684002. Население по переписи 2001 года составляет 74 (40/34 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Водолажское находится в балке Водяная, по которой протекает ручей, впадающий в реку Большая Терновка, на ручье сделана запруда (~9 га).

К селу на юго-западе примыкает село Катериновка, в 3,5 километров на северо-востоке находится село Лукашовка.

История 
 1925 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных ферм.

Культура 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Экология 
 На северо-востоке на расстоянии в 1 км проходит аммиакопровод.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района